CDN''' kan syfta på:

 CDN – nationalitetsmärke för Kanada 
 CDN – geografiskt utspridda nätverk av proxy-servrar och deras datorhallar Content delivery network'', se Innehållsleveransnätverk